Thonne bezeichnet:

 Thonne, ein belgisch-französischen Fluss 
 einige französische Gemeinden im Département Meuse mit Thonne als Namensbestandteil:
Thonne-la-Long
Thonne-les-Près
Thonne-le-Thil

Siehe auch:
 Tonne